Мили може бити:

 Мили, префикс у међународном систему јединица
 Мили (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Мили (ТВ филм)
 Мили (репер)